Владимир Алфеев:
 Алфеев, Владимир Иванович (1923—1983) — советский лётчик-ас, участник Корейской войны.
 Алфеев, Владимир Николаевич (1930—2006) — директор Института нанотехнологии и наноэлектроники, доктор технических наук.